Dvouhra vozíčkářů ve Wimbledonu 2016 probíhala na přelomu června a července 2016. V premiérovém ročníku této soutěže na londýnském grandslamu startovalo osm tenistů.

Turnaj vyhrál 24letý skotský hráč Gordon Reid, který ve finále porazil švédského paralympijského vítěze Stefana Olssona po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–4. Získal tak druhý singlový grandslamový titul. Do žebříčku okruhu UNIQLO Tour si připsal 800 bodů a obdržel prémii 25 000 liber.

Nasazení hráčů 
  Stéphane Houdet (semifinále)
  Joachim Gérard (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2016